Cretes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cretas (ort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cretas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar